

Persone 
 Bruce Venture – attore pornografico statunitense
 Richard Venture – attore statunitense

Altro 
 Point Venture – villaggio nella contea di Travis, Texas, Stati Uniti d'America
 The Venture Bros. – serie televisiva animata statunitense, creata da Jackson Publick nel 2003
 Venture capital – apporto di capitale di rischio da parte di un fondo di investimento
 Vickers Venture – aereo da ricognizione, biplano e monomotore, britannico